Gajdusek oder Gajdůšek ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Carleton Gajdusek (1923–2008), US-amerikanischer Virologe
 Miroslav Gajdůšek (* 1951), tschechischer Fußballspieler